Дрезден () — один из трёх дирекционных округов () земли Саксонии в Германии.

Находится на востоке земли.

Создан 1 августа 2008 года в ходе саксонской коммунальной реформы и заменил административный округ Дрезден. В основном совпадает с округом Дрезден, существовавшим в ГДР в 1952 — 1990 годах.

Управление округом с 1 марта 2012 года осуществляется единой земельной дирекцией Саксонии ().

В округ входят 4 района и 1 город, приравненный к районам:
город Дрезден, 
район Баутцен, 
район Гёрлиц, 
район Мейсен, 
район Саксонская Швейцария — Восточные Рудные Горы. 

Всего в округе 204 коммун. Плотность населения составляет 	209 чел./км².

Ссылки 
 Sächsisches Verwaltungsneuordnungsgesetz vom 28. Januar 2008

Примечания 

Дирекционные округа